Миха́йлівка (до 1948 — Карамін, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.